Владимир Эдуардович Скрипка (11 ноября 1974) — украинский футболист, нападающий.

Игровая карьера 
В футбол начинал играть в симферопольской «Таврии». Дебют в высшей лиге чемпионата Украины 21 апреля 1995 года в матче «Таврия» — «Темп» — 3:1. В команде из Симферополя провёл всего два матча, затем играл в другом крымском коллективе — «Динамо» (Саки). С 1996 по 1999 года играл в любительских командах, где был замечен главным тренером СК «Николаев» Михаилом Калитой. По его приглашению стал игроком «корабелов». В сезоне 2001/02 годов Скрипка забил в чемпионате 13 мячей, за что получил от городского головы Владимира Чайки квартиру. По итогам выступлений в 2001 году признавался лучшим футболистом Николаевской области. С 2003 года играл в командах «Олимпия ФК АЭС», «Водник (Николаев)», «Электрометаллург-НЗФ», «Крымтеплица».

В 2005 году вернулся в любительские коллективы. Играл в «Радсаде», где стал лучшим бомбардиром чемпионата области, затем в «Торпедо» (Николаев). В составе «Торпедо» — серебряный (2008) призёр любительского чемпионата, финалист (2007) любительского Кубка Украины, чемпион (2006, 2008). После завершения игровой карьеры продолжил работать в «Торпедо» администратором. Играет в турнирах среди ветеранов. Обладатель Суперкубка Украины (2009).

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Динамо» Саки
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Энергия» Южноукраинск
Игроки ФК «Водник» Николаев
Игроки ФК «Электрометаллург-НЗФ»
Игроки ФК «Крымтеплица»